Bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinały

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 

Bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn